Selinum anesorrhizum är en flockblommig växtart som beskrevs av Ferdinand von Mueller. Selinum anesorrhizum ingår i släktet krusfrön, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krusfrön
anesorrhizum